Mutterrecht steht für:

 Rechte einer Mutter im deutschen Rechtssystem, siehe Schutz von Ehe und Familie #Elternrecht
 Matriarchat, Gesellschaftsordnung
 Matrilinearität, Abstammungsrecht in der mütterlichen Linie
 Das Mutterrecht, Werk des Rechtshistorikers Johann Jakob Bachofen (1861)

Siehe auch:
 Mutterschutz (gesetzliche Vorschriften)